Manuel Almagro puede referirse a:

 Manuel Almagro Díaz (1929-), futbolista español;
 Manuel Almagro Urrutia (1931-), pintor cubano;
 Manuel Almagro, antropólogo cubano del siglo XIX.